Pillai se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Raghavan Sridharan Pillai
 J.S. Pillai